Hålet kan syfta på:

 Hålet (film, 1960) – en fransk film i regi av Jacques Becker, originaltitel Le Trou
 Hålet (film, 1985) – en svensk film i regi av Kjell Sundvall